Хакулинен () — финская фамилия, известные носители:
 Хакулинен, Вейкко (1925—2003) — финский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион.
 Хакулинен, Эско-Матти (род. 1968) — финский шахматист.